Run (beek), een beek bij de  Noord-Brabantse plaats Veldhoven
 Esschestroom of Run, een beek bij de Noord-Brabantse plaats Esch
 Run (sport), een term uit de sport
 Eek (eik), ook run genoemd, fijngemalen boomschors met water, voor het looien van leer
 Run (eiland), het nootmuskaateiland, een van de Banda-eilanden in de Molukken
 Run (Amy Macdonald), een nummer van de Schotse zangeres Amy Macdonald
 Run (Collective Soul), een nummer van de Amerikaanse band Collective Soul
 Run (Foo Fighters), een nummer van de Amerikaanse band Foo Fighters
 Run (Jerney Kaagman), een album van Jerney Kaagman
 Run (Rondé), een muzieknummer
 Run (Snow Patrol), een nummer van de Schotse band Snow Patrol

 Bankrun, toeloop van rekeninghouders die geld van de bank willen halen
 Vocal run, variaties op het refrein van een muziekstuk
 films en tv:
 Run (1991) van Geoff Burrowes met Patrick Dempsey en Kelly Preston
 Run (2002) van N. Linguswamy met Madhavan en Meera Jasmine
 Run (2004) van Jeeva met Abhishek Bachchan en Bhoomika Chawla
 Run (2013) van Simone Bartesaghi met William Moseley
 Run (miniserie), vierdelige Britse miniserie uit 2013 met Nav Sidhu
 Run (2014) van Philippe Lacôte met Abdoul Karim Konaté
 Run (2016) van Josiah David Warren met Josiah David Warren en Taylor Murphy
 Run (2016 kort) van Cato Manuel Ekrene met Jørgen Langhelle
 Run (2017) van Frederick Nah IV
 Run (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2020 
 Run (2020)

Ook:
 Radboud Universiteit Nijmegen (RUN), de universiteit van Nijmegen.